Plumbago (dier), geslacht van dikkopjes
 Plumbago (plant), geslacht uit de strandkruidfamilie